Newfoundland and Labrador Tankard 2011, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 1 a 6 lutego 2011 w St. John’s, na lodowisku Re/Max Centre.

Zwycięzca reprezentował prowincję w London na Tim Hortons Brier 2011. Piąty raz z rzędu tytuł mistrzowski zdobył zespół Brada Gushue.

W porównaniu do poprzedniej edycji mistrzostw ograniczono liczbę uczestników turnieju finałowego z 9 do 6. Dodatkowo w przypadku gdy w Round Robin jedna z drużyn nie przegrałaby żadnego meczu, w finale musiałaby zostać pokonana dwukrotnie.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
5 lutego 2010; 19:00

Półfinał 
5 lutego 2010; 13:00

Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2011; 19:00

Sesja 2. 
3 lutego 2011; 13:00

Sesja 3. 
3 lutego 2011; 19:00

Sesja 4. 
4 lutego 2011; 9:00

Sesja 5. 
4 lutego 2011; 14 :00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2011 w curlingu
2011